Земиро — фамилия.

 Земиро, Джейн — австралийский академик.
 Земиро, Джулия — австралийская актриса. 
 Земиро, Зохар — израильский легкоатлет.